Scorta – unità o mezzi da combattimento assegnati alla protezione di altre forze, e anche tale attività di protezione
 Scorta –  sinonimo di guardia del corpo